Technik kelner – tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego.

Kompetencje i umiejętności technika kelnera upoważniają do pracy w zakresie organizowania żywienia zbiorowego w:
 placówkach gastronomicznych
 obiektach hotelowych
 firmach cateringowych
 jednostkach prowadzących działalność gospodarczą w obiektach ruchomych:
 pociągi
 promy
 statki.

Zobacz też 
 Technik
 Kelner

Linki zewnętrzne 
 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie technik kelner
 

Zawody